Jan van Heelu : ook wel Jan van Leeuwe(n) genoemd, een Brabants kroniekschrijver die leefde in de tweede helft van de 13e eeuw
 Jan van Leeuwen (informaticus) : Nederlandse informaticus en een professor aan het Department of Information and Computing Sciences van de Universiteit Utrecht
 Jan van Leeuwen (dammer) : Nederlands dammer
 Jan van Leeuwen (politicus): Tweede Kamerlid en wethouder van Utrecht
 Jan van Leeuwen (hoogleraar): (1850–1924) Leids hoogleraar Grieks 
 Jan van Leeuwen (librettist): werkte als librettist en tekstschrijver met de componist Jacob Muller samen
 Jan van Leeuwen (voetballer): (1930–2020) oud-voetballer van NOAD, RBC en Helmond